Le prix J.-J.-Weiss, de la fondation du même nom, est un ancien prix de l'Académie française, créé en 1910, décerné tous les deux ans par l'Académie française.

Principe d'attribution 
Le prix remis en souvenir de Jean-Jacques Weiss est attribué à un ouvrage en prose, du plus pur style classique, traitant soit de voyages, soit de littérature ou de critique littéraire ou dramatique ou théâtrale, ou encore de politique.

Liste des lauréats depuis 1915

Notes et références 

Prix littéraire de l'Académie française
Prix littéraire disparu
Fondation en 1910